Divisió d'Ayeyarwady, entitat administrativa de Birmània
 Nom birmà del riu Irauadi o Irawady o Irawadi (també Irrawady, Irawaddy, Irrawaddy)